Арсенид лития — бинарное неорганическое соединение
лития и мышьяка с формулой LiAs,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств мышьяка и лития в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Арсенид лития образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,579 нм, b = 0,524 нм, c = 1,070 нм, β = 117,4°, Z = 8
.

Примечания

Литература 
 

лития
Соединения лития